Чавес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Чавес, Андрес Элисео (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Чавес, Бетси (род. 1989) — перуанский политический деятель, премьер-министр Перу (2022 год).
 Чавес Кастильо, Даниэль (футболист) (род. 1988) — перуанский футболист.
 Чавес, Дарвин (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Чавес, Диего Габриэль (род. 1986) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Чавес, Жоара (род. 1962) — бразильская шахматистка, международный мастер среди женщин (1985), международный судья (1993).
 Чавес, Жуссара (род. 1959) — бразильская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982), международный судья (1990).
 Чавес, Исмаэль Армандо (род. 1969) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Чавес, Карлос (1899—1978) — мексиканский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Чавес, Кристиан Габриэль (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Чавес, Луис Херардо (род. 1996) — мексиканский футболист.
 Чавес, Мануэль (род. 1945) — испанский политик.
 Чавес, Марвин (род. 1983) — гондурасский футболист.
 Чавес, Нелли (род. 1945) — боливийская легкоатлетка.
 Чавес, Ороско (1901—1966) — мексиканский историк и социолог.
 Чавес, Осман (род. 1984) — гондурасский футболист.
 Чавес, Пауло (род. 1976) — мексиканский футболист.
 Чавес, Рауль (1939—2010) — мексиканский футболист.
 Чавес, Рохелио (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Чавес, Сесар (1927—1993) — американский правозащитник, борец за права трудящихся.
 Чавес, Сусана (1974—2011) — мексиканская правозащитница и поэтесса.
 Чавес, Уго (1954—2013) — президент Венесуэлы.
 Чавес, Федерико (1882—1978) — президент Парагвая.
 Чавес, Фидель (род. 1989) — испанский футболист.
 Чавес, Хесус (род. 1972) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Чавес, Хосе Мелитон (1957—2021) — католический прелат, четвёртый епископ Аньятуи.
 Чавес, Хулио Сесар (род. 1962) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Чавес, Хулио Сесар (младший) (род. 1986) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Чавес, Эля (род. 1984) — российская певица португальского происхождения.
 Чавес, Эстебан (род. 1990) — колумбийский шоссейный велогонщик.

См. также 
 Чавес — округ в штате Нью-Мексико в США.
 Чавес Савала, Патрисио Альберто — Чрезвычайный и Полномочный посол Эквадора в РФ.
 Чавес Сарате, Хуан Карлос (род. 1967) — мексиканский футболист, футбольный тренер.
 Чавес Ортис, Адриан (род. 1962) — мексиканский футболист.